CAND1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 230 амінокислот, а молекулярна маса — 136 376.

Задіяний у такому біологічному процесі як убіквітинування білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки